Gerhards ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gerhards (* 1951), deutscher römisch-katholischer Theologe und Liturgiewissenschaftler
 Alfred Gerhards (1920–2000), deutscher Fußballfunktionär
 Anneliese Gerhards (* 1935), deutsche Leichtathletin
 Fritz Gerhards (1898–1955), deutscher Schauspieler und Marionettentheaterleiter
 Fritzdieter Gerhards (1935–2011), deutscher Regisseur und Theaterintendant
 Jürgen Gerhards (* 1955), deutscher Soziologe
 Meik Gerhards (* 1970), evangelischer Theologe
 Nicole Gerhards (* 1969), deutsche Filmproduzentin

 Wolfgang Gerhards (* 1949), deutscher Politiker (SPD)